Clute steht für:

 Clute, eine Stadt im US-Bundesstaat Texas

Clute ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Clute-Simon (1955–2015), deutscher Fußballspieler
 John Clute (* 1940), kanadischer Literaturkritiker und Publizist im Bereich der Science-Fiction und Fantasy
 Rainer Clute (* 1947), deutscher Hörspielregisseur und Übersetzer
 Sidney Clute (1916–1985), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Klute (Begriffsklärung)
 Cloete